Недирба́й (Надырба́й) Айта́ков ( — ) — туркменский общественный деятель. Советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Айтаков родился в степи на полуострове Мангышлак, вблизи Александровского форта Закаспийской области. 

Продвижение Красной Армии по территориям, населенным туркменами, и взятие Красноводска в феврале 1920 г. привели к установлению советской власти в регионе. С 1920 по 1921 Айтаков становится председателем аулсовета, а затем членом волостного Красноводского революционного комитета.

В 1921 г. Айтакова избирают делегатом уездного съезда советов, а также членом исполнительного комитета Красноводского уездного Совета, заведующий Красноводским уездным отделом социального обеспечения, с 1922 он становится председателем исполнительного комитета Красноводского городского Совета.

Вступил в РКП(б) в 1922 г. На сессии Центрального исполнительного комитета Туркестанской АССР избран заместителем председателя (1923 — 9 января 1924) и членом Президиума ЦИК Туркестанской АССР. 9 января 1924 г. Айтаков был утвержден председателем ЦИК Туркестанской АССР (входившей в то время в состав РСФСР) и работал на этой должности до 27.10.1927 г.

С ноября 1924 по февраль 1925 года являлся председателем Революционного комитета Туркмении, выполнявшего роль временного правительства. Когда завершилось формирование руководящих органов принятой в состав СССР Туркмении, Айтаков был избран на должность председателя ЦИК Туркменской ССР (февраль 1925—июль 1937). Вследствие приобретения Туркменией статуса союзной республики, Айтаков был избран одним из председателей ЦИК СССР (21 мая 1925).

Арестован в Ашхабаде в ночь 21 на 22 июля 1937 года. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Айтакова к высшей мере наказания 28 октября 1938 г. по обвинению в шпионаже и организации заговора с целью отторгнуть Туркмению от Советского Союза. Приговор был приведён в исполнение 28.10.1938 г.

Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 12 декабря 1956.

Семья 
Сын — Зелили Надырбаевич Айтаков (1931—2010), хирург-онколог, доктор медицинских наук.

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — : РОССПЭН, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Умершие в Московской области
Родившиеся в Закаспийской области
Родившиеся в Форте-Шевченко
Председатели ЦИК СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Революционеры России
Казнённые в 1938 году
Председатели ЦИК Туркестанской АССР
Председатели ЦИК союзных республик СССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР